Deveraux ist der Familienname folgender Personen:

 Jarboe Deveraux (Künstlername Jarboe), US-amerikanische Sängerin, Musikerin und Performance-Künstlerin
 Jude Deveraux (* 1947), US-amerikanische Autorin von Liebesromanen